Carl Goßler – canottiere tedesco
 Gustav Goßler – canottiere tedesco
 Oskar Goßler – canottiere tedesco